Seattle Storm (voetbal) – voormalige professionele mannenvoetbalclub in de Verenigde Staten
 Seattle Storm (basketbal) – professionele vrouwenbasketbalclub in de Verenigde Staten